Neuer Platz steht für:

 Neuer Platz (Klagenfurt am Wörthersee), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Klagenfurt am Wörthersee-Klagenfurt
 Neuer Platz (Spittal an der Drau), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Spittal an der Drau
 Neuer Platz (Wölfersheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wölfersheim

Plätze in anderen Ländern:
 Nieuw Plein in Amsterdam, siehe Chinatown (Amsterdam)
 Novi trg in Ljubljana 
 Place Neuve in Genf, siehe Musée Rath
Siehe auch:
 Neuplatz